Westerlo – miejscowość i gmina w belgijskiej prowincji Antwerpia. Miejscowość liczy 4114 mieszkańców (gmina: 23 230).

Miejscowości w prowincji Antwerpia
Gminy w prowincji Antwerpia